Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Chris Lewis che ha battuto in finale Vladimír Zedník 6-1, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 José Luis Clerc (semifinali)
 Vladimír Zedník (finale)

 Željko Franulović (quarti di finale)
 Chris Lewis (campione)
 Mike Fishbach (primo turno)
 Gianni Ocleppo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1978